Torricelli ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite in der Ebene des Sinus Asperitatis, nördlich des Kraters Theophilus und südlich von Maskelyne.
Der unregelmäßig geformte Krater liegt innerhalb des eigenen Nebenkraters Torricelli R, der allerdings nur noch in Spuren erhalten ist.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Physiker und Mathematiker Evangelista Torricelli offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Torricelli auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Evangelista Torricelli als Namensgeber